Пе́рмская губе́рния — административная единица Российской империи, РСФСР и СССР в 1796—1923 годах с центром в городе Перми. До 1919 года располагалась по обоим склонам Уральских гор.

География 

До 1919 года губерния располагалась в европейской и азиатской частях России — по обе стороны Уральских гор и граничила на севере с Вологодской, на востоке с Тобольской, на юге с Оренбургской и Уфимской, на западе с Вятской губерниями.

Территория губернии составляла , из них около  находилось в азиатской части. Территория лежала в бассейнах рек Тобол (азиатская часть), Кама и Печора (европейская часть). Наибольшую часть губернии занимал бассейн реки Камы, среди притоков которой важное торговое значение имели Чусовая, Сылва и Колва.

История 
29 мая 1719 года при разделении Сибирской губернии на три провинции были образованы: Вятская, Соликамская и Тобольская провинции.

В состав Вятской провинции вошли города Хлынов (Вятка), Кай и Кунгур, провинция включала 7 дистриктов: Хлыновский, Слободской, Котельничский, Орловский, Шестаковский, Кайгородский и Кунгурский.

В состав Соликамской провинции вошли города Соль Камская (Соликамск), Пермь Великая (Чердынь), провинция включала 2 дистрикта: Соликамский и Чердынский. В 1724 году к Соликамской провинции был отнесён Кунгурский дистрикт.

29 апреля 1727 года Вятская и Соликамская провинции перешли к Казанской губернии.

13 августа 1737 года Пермский провинциальный воевода был переведён из Соликамска в Кунгур, где в связи с этим было организовано Провинциальное правление. Провинция стала именоваться Кунгурской, а затем — согласно описанию губерний и их провинций за 1766 год — Пермской.

16 ноября 1780 года императрица Екатерина II подписала указ, в котором говорилось:

Уважая выгодность положения Егошихинского завода и способность места сего для учреждения в нём губернского города мы повелели нашему действительному тайному советнику генерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с владельцами того завода об уступке оного в казну, коя весьма немалый на нём долг имеет. И как от некоторых в том заводе участников объявлено уже полное на то согласие, то мы через сие предписываем вам город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Перм…

27 января 1781 года высочайше повелено в октябре этого же года открыть в городе Пермское наместничество в составе 16 уездов (две области — Пермская и Екатеринбургская): Пермский, Кунгурский, Соликамский, Чердынский, Обвинский, Оханский, Осинский, Красноуфимский, Екатеринбургский, Челябинский, Шадринский, Далматовский, Камышловский, Ирбитский, Верхотурский и Алапаевский, «вследствие чего в тех местах, в коих назначены уезды, учредить города».

К бывшей Пермской провинции были присоединены западные районы Сибирской губернии и некоторые районы Оренбургской губернии. Первым генерал-губернатором Пермского и Тобольского наместничеств был назначен генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин. Открытие губернского города Перми и Пермского наместничества состоялось 18 октября 1781 года.

Пермская губерния в Российской империи 
В соответствии с указом императора Павла I от 12 декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Пермское и Тобольское генерал-губернаторство было разделено на Пермскую и Тобольскую губернии. При этом было сокращено число уездов — Обвинск, Алапаевск и Далматов лишились статуса уездных городов — и устранено прежнее деление наместничества на Пермскую и Екатеринбургскую области.

Пермским губернатором был назначен Карл Фёдорович Модерах — известный инженер, ранее руководивший строительством каналов в Санкт-Петербурге. Среди его многочисленных достижений особо отмечается вклад в строительство дорог в губернии и планировку улиц Перми.

В 1799 году в границах Пермской губернии была образована Пермская епархия, согласно Указу российского императора Павла I «О приведении епархиальных границ сообразно границам губерний и об учреждении новых епархий».

21 сентября 1804 года, для координации отношений между министерствами, горными начальниками и губернаторами на территории Пермской и Вятской губерний, по предложению Министерства финансов введена должность Пермского и Вятского генерал-губернатора, на которую был назначен Модерах. 22 марта 1811 года, по собственному прошению, он был уволен со службы с производством в сенаторы.

В 1838 начали издаваться «Пермские губернские ведомости».

В 1870 году в губернии учреждено земство.

Пермская губерния была в числе 17 регионов, признанных серьёзно пострадавшими, во время голода 1891—1892 годов.

Пермская губерния в РСФСР 
В ию­не — ию­ле 1918 на тер­ри­то­рии губернии бы­ли уби­ты многие чле­ны ди­на­стии Романовых, в том числе бывший император Ни­ко­лай II с семь­ёй, великие кня­зья Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич и Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

15 июля 1919 года из состава Пермской губернии была выделена Екатеринбургская губерния в составе шести уездов, располагавшихся в её восточной части, за Уралом.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 5 января 1921 года в состав Пермской губернии был включён Сарапульский уезд Вятской губернии.

3 ноября 1923 года Пермская губерния была упразднена, а её территория включена в состав Уральской области с центром в Екатеринбурге.

Административное деление 
В 1797—1918 годах губерния делилась на две области. В западной (европейской) части губернии находилась Пермская область из 7 уездов: Пермский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Соликамский и Чердынский; в восточной (азиатской) части — Екатеринбургская область из 5 уездов: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский и Шадринский. 12 уездов включали в себя 106 участков земских начальников, 41 стан, 484 волости, 3180 сельских обществ,  селений,  крестьянских дворов.

Население 
Население губернии в начале XIX века составляло  человек.

На 1896 год в губернии насчитывалось  жителей ( мужчин и  женщин): дворян 5875, духовного звания , почётных граждан и купцов 4675, мещан , военного сословия , крестьян , прочих сословий 1086. По вероисповеданию: православных — , старообрядцев — , католиков — 2155, протестантов — 1034, иудеев — 1876, мусульман — , язычников — , других исповеданий — 1017.

Результаты переписи 1897 года 
По данным переписи 1897 года в Пермской губернии было  жителей, из них мужчин —  (48,1 %), женщин —  (51,9 %). По абсолютному числу жителей Пермская губерния занимала четвёртое место в России (после Киевской, Подольской и Вятской), а по плотности населения — одно из последних в Европейской России (10,4 жит. на 1 кв. версту); реже её были населены только Оренбургская (9,7), Астраханская (4,8), Вологодская (3,9), Олонецкая (3,3) и Архангельская (0,5) губернии. Городское население составляло  человек (6,0 %). Крупнейшими городами были: Пермь —  чел., Екатеринбург — , Ирбит — .

Основная масса населения была православной; старообрядцев —  (7,29 %), мусульман (башкиры, татары, мишари и тептяри) —  (5,06 %).

Экономика

Промышленность 

Пермская губерния являлась одним из главных (до последней трети XIX в. — главным) центров горнодобывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности Российской империи. В середине XIX в. на территории губернии располагалось 4 казённых и 18 частных горнозаводских округов, крупнейшими промышленными центрами являлись Екатеринбург и Мотовилихинский Завод в пригороде Перми (ныне Мотовилихинский район Перми). В начале XX в. в губернии действовало 9 казённых, 69 частных и посессионных заводов, около 300 рудников, 13 солеваренных заводов, 14 угольных шахт, золотые, платиновые, серебряные прииски. На рубеже 19 и 20 веков возникли акционерные общества (11 в металлургии, 12 золотоплатиновых), в том числе с участием французского, бельгийского и британского капитала. В 1910-х годах в губернии было свыше 260 тысяч рабочих, 80 % предприятий имели более 500 рабочих.

Горнозаводские предприятия (добыча и производство меди, железа, стали и чугуна, добыча золота, платины, каменного угля и соли) занимали среднюю полосу губернии по территории Уральского хребта и охватывали уезды Пермский, Соликамский и Чердынский на западной стороне хребта и Верхотурский, Екатеринбургский, Красноуфимский и часть Камышловского и Ирбитского на восточной стороне. К началу XX века значительное развитие получило изготовление несложных земледельческих машин и орудий, поставлявшихся и за пределы губернии.

Сельское хозяйство и промыслы 

Зерновые культуры (рожь, овёс, ячмень) высевались почти на всей территории губернии, но с разным успехом. Основными производителями были южные уезды — Шадринский, Камышловский, Красноуфимский и Осинский. В южных районах в значительном количестве выращивали пшеницу, пшено и гречиху, а также лён для производства семян. В Оханском, Кунгурском, Пермском и Ирбитском уездах урожаи были средними, а в Чердынском, Верхотурском, Соликамском уездах и в большей части Екатеринбургского уезда производимого хлеба не хватало даже для сельского населения. Повсеместным было занятие огородничеством, но не садоводством — разводили только плодовые кустарники (крыжовник, малину и пр.). Пчеловодством занимались в Красноуфимском, Осинском, Оханском и Кунгурском уездах.

Животноводство было особенно развито в Шадринском уезде среди башкир. Разводили преимущественно лошадей. Рогатый скот содержался в основном для местных нужд. В Чердынском и Верхотурском уездах манси занимались оленеводством.

Для сельских жителей Соликамского, Чердынского и отчасти Верхотурского уездов подсобными промыслами были охота, заготовка и сплав леса, судостроение и выжег угля для горных заводов. Из-за недостатка искусственных путей сообщения повсеместно сохранял значение извозный промысел. Земство обращало внимание на развитие обработки молочных продуктов (маслоделие), ручного ткачества и пчеловодства. По инициативе земства в 1896 году в губернию были командированы инструкторы для ознакомления жителей с рациональными приёмами маслоделия и ткачества. Содействие развитию кустарных промыслов оказывал Кустарно-промышленный банк Пермского губернского земства.

Торговля, банки, транспорт 

Из губернии вывозилась в основном продукция горнозаводской промышленности. Старые торговые центры (Чердынь, Соликамск, Красноуфимск, Верхотурье) уступили место новым — Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Шадринск и др. На ярмарках торговали изделиями из металла, мануфактурой, галантереей, бакалеей и т. п. Наиболее крупными ярмарками в губернии были Ирбитская и Крестовско-Ивановская (в Шадринском уезде), занимавшие второе и третье места по своему значению и торговым оборотам после Нижегородской ярмарки.

Городские общественные банки существовали в Перми, Екатеринбурге, Соликамске, Кунгуре, Верхотурье, Камышлове, Ирбите и Шадринске. Кроме того, в Перми были отделения Государственного и Волжско-Камского коммерческого банков, в Екатеринбурге — контора Государственного банка, отделение Волжско-Камского банка, Сибирский торговый банк, в Ирбите во время ярмарки — отделения Государственного, Волжско-Камского и Сибирского банков, в Шадринске во время Крестовско-Ивановской ярмарки — отделения Государственного и Волжско-Камского банков.

В торговой деятельности значительную роль играл водный транспорт — судоходство по рекам Каме, Вишере, Колве, Печоре, Чусовой, Сосьве, Сылве, Волоснице. В 1846 году было создано Пермское пароходное общество. В 1848 году началось регулярное движение буксирных пароходов по Каме, открылось регулярное пассажирское сообщение Пермь — Нижний Новгород (1859), Пермь — Чердынь (1860), Пермь — Новое Усолье (1863). Наиболее значимые сухопутные пути — Казанский и Сибирский тракты. Были проложены железные дороги: Уральская и Пермь-Котласская. Через Челябинск губерния была связана с Великой Сибирской железной дорогой.

Здравоохранение 
Значительный вклад в развитие медицины в Пермской губернии сделал Фёдор Христофорович Граль, известный врач-филантроп. В 1797 году он был назначен первым губернским врачом. Доктор Граль активно развивал прививание от оспы в губернии, внёс значительный вклад в борьбу с эпидемией холеры в 1829—1831 годах.

В первой половине XIX века, когда больницы и госпитали входили в инфраструктуру заводских городов, Пермская губерния была ведущим регионом в России, в котором развивалась заводская медицина. После отмены крепостного права многие из заводских больниц перешли от их владельцев — уральских дворянских родов — к местным земствам. Это способствовало распространению здравоохранения на более широкие слои населения, ранее почти не обслуживавшиеся медиками: крестьяне, женщины, дети. В 1896 году в губернии было 172 лечебных учреждения — больницы, родовспомогательные заведения и приёмные покои, в том числе земских 61 и заводских 67. В 1897 году на земле губернского земства была построена бактериологическая станция и при ней конюшня с целью получения сыворотки для прививок, а также дом для животных, используемых для научных экспериментов.

Образование 
В 1784 году в Перми появилось первое общеобразовательное городское учебное заведение: «Российская градская пермская школа», в которой был всего один учитель. В школе был один класс — 29 учеников, преимущественно дети военных чинов, канцелярских служащих, мастеровых и заводских работников. Более половины учеников бедных родителей содержались Приказом общественного призрения, получая одежду, обувь и деньги на питание. В школе обучали чтению, письму, арифметике, рисованию и катехизису. В соответствии с утверждённым по указу Екатерины II единым государственным школьным уставом, 22 сентября 1786 года школа была преобразована в Главное народное училище. Здесь преподавали: русскую грамматику, арифметику, историю, географию, рисование, чистописание, Закон Божий, геометрию, механику, физику, естествознание, архитектуру, латинский и немецкий языки.

24 ноября 1789 года были открыты малые народные училища в Екатеринбурге, Ирбите, Шадринске, Верхотурье, Кунгуре, Соликамске и Чердыни.

11 ноября 1800 года в Перми была открыта Духовная семинария.

В соответствии с уставом от 5 ноября 1804 года народное училище в Перми было переименовано в Пермскую мужскую гимназию, её открытие состоялось 29 июня 1808 года, а её первым директором стал Никита Саввич Попов, известный тем, что составил труд «Хозяйственное описание Пермской губернии» — первый подобный труд в Российской империи.

В 1896 году в губернии в ведении дирекции народных училищ числилось 827 училищ (городские, уездные, инородческие, начальные и частные), в духовном ведомстве было 782 школы. Большинство народных училищ, находившихся в ведении земств, имело собственные помещения, построенные или приобретённые сельскими обществами. Кроме того, было 13 средних учебных заведений, плюс к тому специальные: три горных, одно промышленное (с низшей сельскохозяйственной школой), одно техническое и одно железнодорожное. Для детей из отдалённых селений земства содержали при некоторых училищах общежития. Беднейшим ученикам бесплатно выдавались учебники и учебные принадлежности.

К 1913 году количество учебных заведений в губернии достигло . В 1916 году в Перми было открыто отделение Петроградского университета, которое в 1917 году было преобразовано в самостоятельный Пермский университет. Существенную вклад в основание университета сделал известный пермский предприниматель и меценат Н. В. Мешков. В губернии действовал ряд научных обществ: Уральское общество любителей естествознания (с 1870), Пермская учёная архивная комиссия (с 1888), Уральское медицинское общество (с 1890) и др.

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Губернаторы

Вице-губернаторы

Губернские комиссары Временного правительства

Председатели губернского исполнительного комитета 

В период с конца декабря 1918 года до 27 сентября 1919 года Пермский губернский исполнительный комитет не действовал в связи с переходом территории губернии под юрисдикцию Временного Всероссийского правительства. В этот период на должность временно исполняющего обязанности Пермского губернского комиссара был откомандирован Н. П. Чистосердов, который затем был назначен управляющим Пермской губернией.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Уральская советская энциклопедия — М.: «Советская энциклопедия». 1933 год. Том 1.
 Статистика Российской империи. 16. Выпуск 6. Волости и гмины 1890 года. 31. Пермская губерния // Издание Центрального стат. комитета МВД, СПб, 1890
 
 Пермские губернаторы (из фондов архива). — Пермь, 1996.

Ссылки 
 ЭСБЕ:Пермская губерния
 Списки населенных мест Пермской губернии 1848,1875,1905 JPG
 Пермская губерния. — 1890. — (Статистика Российской империи ; 16. вып. 6).
 История пермского края
 Библиотека Царское Село, книги по истории Пермской губернии (Памятные книжки), PDF
 Карта Пермской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Алфавитный каталог населенных мест Пермской губернии
 Карта волостей Пермской губернии на 1890 г. с обозначением заводовладельцев, сост. В. Г. Бояршинов

Пермская губерния
История Урала